Московский вокзал — название пассажирского железнодорожного терминала в нескольких городах России:

 Московский вокзал Кирова.
 Московский вокзал Нижнего Новгорода.
 Московский вокзал Санкт-Петербурга.
 Московский вокзал Тулы.
 Московский вокзал Ярославля.